EHF Europska Liga je europsko klupsko rukometno natjecanje. Organizira ga Europska rukometna federacija (EHF).

Do 1982. su u europskom muškom rukometu samo Kup europskih prvaka i Kup pobjednika kupova, te povremeni EHF Champions Trophy. 2000. je uveden EHF Challenge Cup (dotadašnji Kup gradova).

Današnja Europska Liga se u početku zvala po ondašnjem organizatoru, Međunarodnoj rukometnoj federaciji, IHF-u. 1993. je ovo natjecanje promijenilo organizatora te je prešlo pod nadležnost EHF-a. 
2012. su se Kup EHF i Kup pobjednika kupova kupova ujedinili u novo natjecanje.

Osvajači i sudionici poluzavršnice po godinama 

* - poražen od kasnijeg pobjednika 
** - poražen od kasnije poraženog u finalu

Vanjske poveznice 
 eurohandball.com, stranica natjecanja 
 todor66.com, arhiva Kupa EHF/IHF

Izvori 
 Kup EHF za muške  (engleski)

Europska klupska rukometna natjecanja
Rukometni kupovi